Iraiense – abitanti di Iraí de Minas
Iraiense – abitanti di Iraí